Příjmení Semerád nebo Semerádová nosí více významných osobností:

 Čeněk Semerád (1862–1948) – československý spisovatel
 Jan Semerád (1866–1926) – český lékař, internista
 Jana Semerádová (* 1975) – interpretka barokní hudby
 Karel Semerád (1937–2015) – český herec
 Karla Semerádová (1867–1949) – česká učitelka a spisovatelka
 Martin Semerád (* 1990) – český rally jezdec